Стратоника IV (Stratonice, Stratonikê IV; 200 пр.н.е.; † 135 пр.н.е.) е
принцеса от Анатолия през периода на елинизма от династията на Кападокия и царица на Пергам.

Стратоника IV е първороденото дете на цар Ариарат IV Евсеб от Кападокия (упр. 220 – 163 пр.н.е) и Антиохида III, дъщеря на Антиох III от Селевкидите. Баща ѝ е син на Ариарат III († 220 пр.н.е.), който е първият владетел на Кападокия който взел царската титла, и на Стратоника III, дъщеря на селевкидския цар Антиох II Теос и Лаодика I. Тя е сестра на Ариарат V.

През 188 пр.н.е. тя се омъжва за Евмен II, цар на Пергам (197 – 159 пр.н.е.).

Стратоника и Евмен II имат син Атал III (* ок. 170; † 133 пр.н.е.), който е последният цар на Пергам от династията на Аталидите и управлява от 138 до 133 пр.н.е.

Генеалогия

Източници 
 Esther V. Hansen, The Attalids of Pergamon. Cornell University Press, Ithaca NY 1947, S. 67ff. (Cornell Studies in Classical Philology 29, ZDB-ID 844700 – 7), (2nd edition, 1971, ISBN 0-8014-0615-3).
 www.livius.org
 www.livius.org
 C. Knight, Penny cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, Volumes 3 – 4, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain), 1835

Аталиди
Древни гърци
Кападокия
Царе на Пергам